Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Ammen, d'après le contre-amiral Daniel Ammen (1820–1898):
 l', un destroyer lancé en 1910 ;
 l', un destroyer lancé en 1942.

Ammen